Happy Family (sitcom), een sitcom uit 2003
 Happy Family (dramaserie), een dramaserie uit 2010
 Happy Family (film), een Hongkongse film uit 2002
 Happy Family (Racoon), een nummer uit 2005 van de Nederlandse band Racoon
 een coffeeshopketen; zie Steve Brown (1954)